Mecze Mistrzostw Świata w grupie D odbywały się w dniach 16, 21, 22 oraz 26 czerwca.

Dwie najlepsze drużyny z grupy D (Chorwacja i Argentyna) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy C (Francja i Dania).

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Mecze

Argentyna – Islandia 

 Piłkarz meczu:
  Hannes Þór Halldórsson

Chorwacja – Nigeria 

 Piłkarz meczu:
  Luka Modrić

Argentyna – Chorwacja 

 Piłkarz meczu:
  Luka Modrić

Nigeria – Islandia 

 Piłkarz meczu:
  Ahmed Musa

Nigeria – Argentyna 

 Piłkarz meczu:
  Lionel Messi

Islandia – Chorwacja 

 Piłkarz meczu:
  Milan Badelj

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa D Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018